Всполье — топоним:

Название означает окраину, начало поля; место вокруг края города, деревни.

Населённые пункты 
 Всполье — район в Ярославле.
 Всполье — историческая местность в Москве.
 Всполье — историческая местность во Владимире.

Другое 
 Всполье — историческое название железнодорожной станции и главного вокзала Ярославля.
 Всполье — бульвар в Суздале.

См. также 
 Вспольный переулок